Лу Сянша́нь () или Лу Цзююа́нь () (1139－1192) — китайский философ эпохи Сун, основоположник неоконфуцианской «школы сердца» (心学).

Его учение концептуализировано в двух наиболее известных афоризмах: «Вселенная есть моё сердце (сознание, 心), моё сердце есть Вселенная», а также «Сердце и Универсальный Принцип (Ли 理) суть одно».

Эти афоризмы обнаруживают связь между учением Лу и буддизмом, с одной стороны, а также с философской «школой принципа» Чжу Си — с другой (Лу был другом и оппонентом Чжу Си). Несмотря на идейное сходство, его отношение к буддизму было негативным: Лу называл его «эгоистичной доктриной» и противопоставлял конфуцианской этике.

«Школа сердца» Лу Сяншаня утвердилась как оппозиция теории Чжу Си благодаря дальнейшему развитию в учении Ван Янмина (1472—1529).

Биография 
Вырос в образованной семье, в 2 года лишился матери, а в 23 года получил начальную ученую степень, позже полную. Был другом Чжу Си, но не разделял его взгляды. 

Под влиянием патриотического призыва Ху Аньго, 16-летний Лу записался в солдаты для борьбы с варварами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Философы XII века
Философы эпохи Сун
Персоналии:Конфуцианство
Родившиеся в Цзиньси